Jawor – wzgórze we wschodniej części Gór Leluchowskich. Znajduje się na terenie miejscowości Muszynka w grzbiecie, który od granicy polsko-słowackiej opada w północno-zachodnim kierunku do doliny Muszynki. Północno-zachodnie stoki tego grzbietu opadają do Doliny Moczary, którą spływa potok uchodzący do Muszynki. Stoki wschodnie opadają również do potoku będącego dopływem Muszynki. Dolina tego potoku oddziela Jawor od grzbietu Bukowiny (811 m). Stoki Jawora są zalesione, ale sam grzbiet jest bezleśny. Znajduje się na nim rezerwat przyrody Okopy Konfederackie.

Nazwa tego wzgórza nie jest jednoznaczna. Na niektórych mapach bywa nazywane Bukowinką, ta zaś Jaworem.

Szlaki turystyczne 
  – żółty: Muszyna – Malnik – Garby – Przechyby – Dubne (szczyt) – Wojkowa – Kamienny Horb – Pusta (867 m) – Wysoka Horka – Bukowina – Muszynka. 7.30 h, ↓ 6.45 h

Przypisy 

Szczyty Beskidu Sądeckiego
Góry Leluchowskie